Ном Еврос (на гръцки: Νομός Έβρου, Номос Евру) е ном в Република Гърция, част от областта Източна Македония и Тракия. На север и северозапад номът граничи с Република България, на изток с Република Турция, на запад с ном Родопи, а на юг с Егейско море. Площ – 4242 км², население – 144 023 жители. Задено с Ном Ксанти и Ном Родопи образува гръцката част от Тракия – Западна Тракия. Център на нома е град Дедеагач (Александруполи). Други по-големи населени места са Димотика (Дидимотихо), Орестиада, Софлу (Суфли) и Фере (Ферес).

Към ном Еврос административно принадлежи и остров Самотраки.

Деми